Минк () — фамилия.

 Минк, Джессика (род. 1951) — американский программист.
 Минк, Клодетт (род. 1971) — канадская актриса.